Тоби Райт — музыкальный продюсер и инженер звукозаписи, который работал с такими артистами, как Alice in Chains, Metallica, Sevendust и Korn. Проживает в Нэшвилле, штат Теннесси.

Список работ

Продюсирование 
 3rd Strike — Lost Angel
 8stops7 — In Moderation
 Alice in Chains — Alice in Chains
 Alice in Chains — Unplugged
 Arcane Saints — Turning the Tide
 Biohazard — Reborn in Defiance
  — Gilrock Ranch
 Brighton Rock — Love Machine
 Brown Brigade — Into the Mouth of Badd(d)ness
 Burn to Shine — Hear Me Now
  — Terra Incognita
 Крис Уитли — Long Way Around
 Craving Lucy — Craving Lucy
 Deity’s Muse — TBA
 Fear Factory — Transgression
 Fishbone — Fishbone 101: Nuttasaurusmeg Fossil Fuelin' the Fonkay
 Grade 8 — Grade 8
 Джерри Кантрелл — Boggy Depot
 Kiss — Carnival of Souls: The Final Sessions
 Korn — Follow the Leader
 The Letter Black — Hanging On by a Thread
 Linea 77 — Horror Vacui
 Linea 77 — 10
 Machina — To Live and Die in the Garden of Eden
 Memento — Beginnings
 The Nixons — Foma
 The Nixons — The Nixons
 O.Y.D. — Deep Breath
 Оззи Осборн — Prince of Darkness
 Primus — Rhinoplasty
 Sevendust — Home
 Slayer — Divine Intervention
 Slayer — Soundtrack to the Apocalypse
 Sonic Syndicate — We Rule the Night
 Soulfly — Primitive
 Tantric — Tantric
 Tantric — After We Go
 Tantric — The End Begins
 Taproot — Welcome
 Taproot — Blue-Sky Research
 Villebillies — Villebillies

Сведение 
 3 — The End Is Begun
 3 Doors Down — The Better Life
 3rd Strike — Lost Angel
 40 Below Summer — Invitation to the Dance
 Alice in Chains — «What the Hell Have I»
 Alice in Chains — Jar of Flies
 Alice in Chains — Alice in Chains
 Alice in Chains — Unplugged
 Alice in Chains — «Get Born Again»
 Biohazard — Reborn in Defiance
 Boy Hits Car — Boy Hits Car
 Брэд Гиллис — Gilrock Ranch
 Брайан Уилсон — Brian Wilson
 Brown Brigade — Into the Mouth of Badd(d)ness
 Крис Уитли — Din of Ecstasy
 Крис Уитли — Terra Incognita
 Крис Уитли — Long Way Around
 Corrosion of Conformity — Deliverance
 Craving Theo — Craving Theo
 Depswa — Distorted American Dream
 Fear Factory — Transgression
 Future Leaders of the World — Reveal
 Grade 8 — Grade 8
 GZR — Ohmwork
 In Flames — A Sense of Purpose
 Джерри Кантрелл — Boggy Depot
 Jibe — Epic Tales of Human Nature
 Kiss — Carnival of Souls: The Final Sessions
 Machine Head — «From This Day»
 Meldrum — Blowin' Up the Machine
 Mushroomhead — XX
 Outlett — Full Circle
 O.Y.D. — Deep Breath
 Oysterhead — The Grand Pecking Order
 Queensrÿche — Hear in the Now Frontier
 The Parlor Mob — «Everything You’re Breathing For»
 The Parlor Mob — «The Kids»
 The Parlor Mob — «Hard Times»
 Primus — Rhinoplasty
 Primus — Antipop
 Real McCoy — «Sleeping with an Angel»
 Rehab — Southern Discomfort
 Robben Ford — Talk to Your Daughter
 Сэмми Хагар — Red Voodoo
 Six Feet Under — Death Rituals
 Slayer — Divine Intervention
 Stone Sour — Stone Sour
 Switched — Subject to Change
 Switched — Ghosts in the Machine
 Тарья Турунен — The Seer
 Тарья Турунен — «Enough»
 Third Eye Blind — Blue
 Trey Anastasio — Trey Anastasio

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Музыкальные продюсеры США